Gora Muradoar är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Kotajk, i den centrala delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Muradoar är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Muradoar är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Arayi Lerr,  meter över havet,  kilometer nordväst om Gora Muradoar. Runt Gora Muradoar är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Jerevan,  kilometer söder om Gora Muradoar. 

Runt Gora Muradoar är det i huvudsak tätbebyggt.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Kotajk
Berg i Armenien 1000 meter över havet eller högre